Saloum est un prénom ou patronyme pouvant désigner :

Prénom
 (né en 1995), joueur gambien de football
 (1922-2004), homme politique palestinien
 (1922-2004), homme politique nigérien

Toponyme

& 
Royaume du Saloum, royaume africain de 1493 à 1969
Maad Saloum, roi du Saloum
Fleuve Saloum, affluent de l'océan Atlantique
Delta du Saloum, zone protégée inscrite au patrimoine mondial
Sine Saloum, région naturelle 
Upper Saloum, district au nord-ouest de la Gambie
Lower Saloum, district à l'ouest de la Gambie
Touba Saloum, village du Kaolack au Sénégal

Cinéma
Saloum, film de Jean Luc Herbulot sorti en 2021

Voir aussi

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme